Beluk (Bayat)
 Beluk (Belik)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing